Селенге () е един от 21 аймаци в Монголия. Административният център на аймака е град Сухе Батор (19 862 души).

Площта му е 41 200 квадратни километра, а населението – 109 255 души (по приблизителна оценка от декември 2018 г.).

Името на аймака произлиза от наименованието на монголско-руската река Селенга. На север и североизток Селенге граничи с Русия, на юг – с аймак Тьов, на запад – с Булган и Орхон, а на югоизток – с Хентий.

През 1961 г. на територията на Селенге е създаден град Дархан, за да облекчи постоянната миграция към столицата Улан Батор и да обособи нов индустриален център в страната. Градът е обявен за самостоятелна административна единица, която е на пряко държавно управление. През 1994 г. 4 сума от аймака Селенге са отделени, за да се създаде аймак Дархан Ул около град Дархан, което слага край на специалния му статус. Дархан Ул е анклав на Селенге.

Административно деление 

* Административният център на аймака.

Източници 

Аймаци в Монголия